Kongolesiska köket kan syfta på:

Kongolesiska köket (Kongo-Brazzaville) – de matvanor och matkulturer som särpräglar maten i Kongo-Brazzaville
Kongolesiska köket (Kongo-Kinshasa) – de matvanor och matkulturer som särpräglar maten i Kongo-Kinshasa